

Gastronomia 
 Mihaliç – formaggio turco

Geografia 
 Mihaliç – vecchio nome della città turca di Karacabey

Persone 
 Bernard Mihalić – musicista e produttore discografico croato
 Franjo Mihalić – atleta jugoslavo
 Iosif Mihalic – pugile rumeno
 Irene Mihalic – politica tedesca
 Iva Mihailić – attrice croata
 Ivan Mihalič – musicista e insegnante slovacco
 John Mihalic – giocatore di baseball statunitense
 Slavko Mihalić – poeta e scrittore croato
 Stanko Mihalič – partigiano sloveno
 Stjepan Mihalić – scrittore croato

Pagine correlate 
Mihalich